Hor I – władca starożytnego Egiptu, 14. król XIII dynastii. Panował najprawdopodobniej przez bardzo krótki czas, w związku z czym nie zdążył wybudować dla siebie piramidy, która w tej dynastii była miejscem wspólnego pochówku królów. 
Hor jest znany przede wszystkim z pochówku w Dahszur, przy Anemenchacie III.

Bibliografia 
 
 
 Schneider Th. - Leksykon faraonów, PWN, Warszawa-Kraków 2001, . 

Faraonowie XIII dynastii